Стратива — топоним

 Стратива — село в Стародубском районе Брянской области (Россия)
 Стратива — приток Снова (бассейн Днепра) в Брянской (Россия) и Черниговской (Украина) областях